

Anno 
 1889 – (MDCCCLXXXIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1889 a.C.

Matematica 
 1889 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1889 Pakhmutova – asteroide della fascia principale del sistema solare

Letteratura 
 1889 – è l'ultimo libro della Trilogia sul Brasile del XIX secolo di Laurentino Gomes